Creysse (Dordogne)
 Creysse (Lot)